

Geografia
 Govan – distretto ed ex Burgh ora parte della città di Glasgow, in Scozia
 Govan – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud

Persone
 Gerald Govan – ex cestista statunitense
 Giovani Govan Bernard – giocatore di football americano statunitense
 Guthrie Govan – chitarrista inglese
 Jessie Govan – cestista statunitense
 Stefan Govan Humphries – ex giocatore di football americano statunitense